NGZ steht für:
 Neue Galaktische Zeitrechnung in der Perry-Rhodan-Serie
 Neuß-Grevenbroicher Zeitung, deutsche regionale Tageszeitung
 Naturforschende Gesellschaft in Zürich
 Gouvernement Nordgaza (ISO-3166-2:PS-Code), Regierungsbezirk der Palästinensischen Autonomiebehörde bzw. des Staates Palästina

ngz steht für:
 Ngungwel (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Republik Kongo und der Demokratischen Republik Kongo

Abkürzung